Котор:

 Котор — город в Черногории.
 Котор (община) — община в Черногории.
 Котор (город, Босния и Герцеговина) — исчезнувший город в Боснии и Герцеговине.
 KOTOR — название компьютерной ролевой игры Star Wars: Knights of the Old Republic.

См. также 
 Котор-Варош — город в Боснии и Герцеговине.
 Котор-Варош (община) — в Боснии и Герцеговине.